Saint Philip – parafia Antigui i Barbudy
 Saint Philip – parafia na Barbadosie

Zobacz też 
 święty Filip

Przypisy